Kouka kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Kouka (ort), Centre-Nord, Province du Bam, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar